Amerikaanse franchise van voetbalclubs die bestaat uit:
Dayton Dutch Lions FC
Cincinnati Dutch Lions FC
Florida Gulf Coast Dutch Lions FC
Houston Dutch Lions FC, voorheen Texas Dutch Lions FC
New York Dutch Lions FC